Grobniki (do 1945 Gröbnig) – dawna osada w Polsce położona w województwie opolskim, w powiecie głubczyckim, w gminie Głubczyce.  Miejscowość zniesiona 1 stycznia 2017.

Zobacz też: Grobniki

Przypisy 

Głubczyce (gmina)